Балаба́н:

 Балабан (Falco cherrug) — вид хижих птахів роду соколів.
 Балабан — народна назва гадючника звичайного
 Балабан — народна назва перстача прямостоячого
 Балабан — язичковий дерев'яний духовий музичний інструмент з подвійною тростиною.
 Балабан — прізвище.
 Балабан-Кир — гора в Криму.